Сиэ́тл — многозначный термин, который может означать:

 Сиэтл — город на северо-западе США.
 Сиэтл (ок. 1786—1866) — предводитель индейских племён суквомиши и дувомиши, по имени которого назван вышеуказанный город.

См. также 
 «Сиэтл Маринерс» — американский бейсбольный клуб
 «Сиэтл Саундерс» — название трёх американских футбольных клубов из Сиэтла
 «Сиэтл Суперсоникс» — прежнее название баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер»
 Сиэтл/Такома — международный аэропорт (штат Вашингтон, США)